Мото Гран-Прі Німеччини 2016 року, офіційна назва GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland — дев'ятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2016, який відбувався 15-17 липня 2016 року на трасі Заксенринг, розташованій поруч з містом Гоенштайн-Ернстталь у Німеччині.

MotoGP

Результати гонки 
На етапі до виступів у змаганнях після пропуску двох гонок повернувся гонщик команди «Avintia Racing» Лоріс Баз.

Подібно до попереднього етапу, змагання супроводжувала дощова погода. Сама гонка розпочалась при мокрій трасі, і гонщики розпочали заїзд на дощових покришках. Досить швидко визначилась група лідерів, яка складалась з трьох італійців: Даніло Петруччі очолив заїзд, за ним їхали Андреа Довіціозо та Валентіно Россі; лідер сезону Марк Маркес скотився на сьоме місце, а чинний чемпіон серії Хорхе Лоренсо боровся за потрапляння в очкову зону, перебуваючи на 15-у місці. Проте до середину заїзду поверхня траси за відсутності дощу підсохла, і команди стали потроху готувати своїм гонщикам мотоцикли для заміни. Одним із перших на перезмінку поїхав Маркес, що відіграло ключову роль у визначенні переможця. Россі та Довіціозо в запалі боротьби проігнорували вказівки команд на заїзд у бокси, а Марк через кілька кіл після повернення на гладких покришках став відігрувати в лідерів по 6 секунд на колі. На 25-му колі він впевнено очолив заїзд, обігнавши Джека Міллера (Россі та Довіціозо за коло до цього все ж заїхали на перезмінку). Маркес впевнено довів гонку до перемоги, тоді як за розподіл двох інших місць на подіумі розгорілась напружена боротьба, в якій взяли участь Кел Кратчлоу, Андреа Довіціозо та Скотт Реддінг. Кратчлоу зайняв другу позицію за коло до закінчення гонки, а володар третього місця визначився в останніх поворотах: сильнішим виявився Довіціозо.

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу MotoGP.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
До виступів у змаганнях повернувся Раттапарк Вілайро, який пропустив попередній етап через травму.

Гонка проходила в складних погодних умовах: мокрий асфальт став причиною багатьох падінь. Як наслідок, з 27 спортсменів, що стартували, успішно фінішували лише 15. Заїзд у різний період очолювали загалом 5 різних гонщиків: Такаакі Накагамі, Алекс Рінс, Йонас Фольгер, Франко Морбіделлі та Йоан Зарко. Останній завдяки своєму досвіду і став переможцем. Для Зарко ця перемога стала четвертою у сезоні та дозволила зміцнити лідерство у загальному заліку. Другим на радість місцевим вболівальникам фінішував Фольгер, для якого цей подіум став третім в сезоні. Третім призером гонки став Хуліан Сімон, який повернувся на подіум вперше з Гран-Прі Валенсії-2012.

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку;
  — гонщик допустив фальстарт та був покараний проїздом по піт-лейну.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto2.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Moto3 
На етапі по вайлд-кард виступили два місцевих гонщики: Максиміліан Капплер та Тім Георгі.

Гонка відбувалась в дощових умовах, чим скористався малаєць Хайрул Ідхам Паві, який здобув другу перемогу у сезоні. Компанію на подіумі йому склали італійці Андреа Локателлі та Енеа Бастіаніні, які зайняли друге та третє місце відповідно.

Результати гонки

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto3.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Німеччини
2016
Німеччина